Сухаревская улица — название нескольких улиц.

 Сухаревская улица — улица в Минске.
 Сухаревская улица — улица в Уфе.
 Сухаревская улица — улица в Харькове.
 Сухаревская улица — бывшее название двух улиц в Екатеринбурге:
 Сухаревская улица — название современной улицы Чайковского;
 Сухаревская на Мельковке — застроенная улица в бывшей Мельковской слободе.

См. также 
 Садовая-Сухаревская улица